Copa Intercontinental de futbol
 Copa Intercontinental d'hoquei patins masculina
 Copa Intercontinental de futbol sala